Stadttheater Augsburg steht für:

 Stadttheater Augsburg, früherer Name für das Theater Augsburg, siehe Staatstheater Augsburg #Geschichte
 Stadttheater Augsburg, früherer Name für Großes Haus (Augsburg)